Kloster Bernstein steht für

Kloster Bernstein (Sulz am Neckar), ein ehemaliges Kloster in Sulz am Neckar
Zisterzienserinnenkloster Bernstein, ein ehemaliges Kloster in Polen